Тельмановский сельсовет

 Тельмановский сельсовет Бижбулякского района Башкортостана, упразднён в 2004 году.
 Тельмановский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, упразднён в 2020 году.